Marie Ludovika Beatrix z Modeny (něm.: Maria Ludovika Beatrix von Modena) (14. prosince 1787 Monza – 7. dubna 1816 Vídeň) byla rakouská císařovna, česká, uherská královna a chorvatská královna jako třetí manželka Františka I. Pokřtěná byla jako Marie Ludovika Beatrix Antonia Josephe Johanna. Její titul zněl Erzherzogin von Österreich-Este.

Šlo o dceru Ferdinanda z Modeny (1754–1806) a jeho manželky Marie Beatrice Ricciardy d'Este (1750–1829). Pocházela z Habsbursko-Lotrinské dynastie - přesněji její vedlejší větve Rakouští-Este.

Císařovna 
Většina italských příbuzných Františka I. byla Napoleonem vyhnána ze svých království a vévodství a hledala útočiště u svého šťastnějšího příbuzného v rakouské monarchii. Mezi nimi i rodina budoucí císařovny. Dne 6. ledna 1808, půl roku po smrti Františkovy druhé manželky Marie Terezy, se ve Vídni konala svatba. Volba padla opět na Františkovu sestřenici – Marii Ludoviku Beatrix z Modeny.

Marie Ludovika byla velmi vzdělaná žena, ale trpěla závažnou nemocí (tuberkulózou), která ji znemožňovala mít děti i zapojit se plnohodnotně do života, i když se o to až do konce života snažila a pokud mohla, všude svého manžela doprovázela. Dohlížela na výchovu všech svých vyvdaných dětí a zvláště se věnovala následníkovi trůnu Ferdinandovi, jehož zdravotní stav se díky ní velmi zlepšil. Často pobývala také v Čechách, v lázních Teplice, kde se potkávala se vzdělanci té doby.

Marie byla zapřisáhlou nepřítelkyní Napoleona a postavila se proti plánu provdat Františkovu dceru Marii Luisu za císaře Francouzů. Avšak i když svého manžela dokázala velmi ovlivnit, přesto byla jednání mezi Napoleonem a Meternichem úspěšně dovedena do konce a v roce 1810 se Marie Luisa stala francouzskou císařovnou.

Napoleon byl definitivně poražen. Na konci roku 1815 doporučili lékaři císařovně léčení v Itálii. Marie Ludovika se vrátila do své země na severu Itálie. Nedlouho poté, 7. dubna 1816, zemřela ve Veroně ve věku 28 let na tuberkulózu. Pohřbena je v císařské kryptě u kapucínů ve Vídni. Její manžel František se ještě v témže roce oženil znovu.

Vývod z předků

Literatura 
 
 Karl Otmar Freiherr von Aretin: Maria Ludovika. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. XVI, 1990, S. 192.
 Ann Tizia Leitich: Kaiserin Maria Ludovika. In: Neue Österreichische Biographie. Bd. XII, 1957, S. 7–19.

Externí odkazy 
 

Rakouští-Este
Uherské královny
Chorvatské královny
Rakouské císařovny
České královny
Rakouské princezny
Langobardské královny
Modenské princezny
Rytíři Královského uherského řádu sv. Štěpána
Narození v roce 1787
Narození 14. prosince
Narození v Monze
Úmrtí v roce 1816
Úmrtí 7. dubna
Úmrtí ve Veroně
Zemřelí na tuberkulózu
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy